— японский актёр театра и кино, композитор, певец, модель.

Биография 
Ю родился в Токио в семье японского писателя Сирота Мицуо. Его мать Пеппи — испанка. У Ю есть два старших брата Дэи (старше на 9 лет) и Дзюн (старше на 1 год), а также две сестры Мария (старше на 7 лет) и младшая Рина. Дзюн является моделью, дизайнером и участником музыкальной группы «Alma».

Первые два года своей жизни Ю с семьей жил в Барселоне (Испания), после чего семья переехала в Японию.
Учился в старшей школе вместе с Томохисой Ямаситой, Коикэ Тэппэйем, Икутой Тома и Коки Танакой.

Свою первую песню под названием «Слеза» сочинил в 10 лет.

С 2004 по 2008 годы входил в состав актерской группы «D-boys». С 2008 года является самостоятельным актером. В 2011 году выпустил свой первый сингл «U», а в 2012 году вышел его дебютный альбом «UNO».

В 2002 году получил гран-при конкурса (Tokimeki BOY wo Sagase!!) за роль в рекламе косметики фирмы Shebon.

С 2007 года в журнале «Wink up» появилась личная колонка Сироты Ю под названием «Как ты?». Эта колонка обычно заполняется рисунками, которые сделал Ю.

В 2011 году снялся в эротической фотосессии для японского журнала «Anan».

Фильмография

Фильмы 
 2013 — SPEC: Ketsu Kou no hen
 2013 — SPEC: Ketsu Zen no hen
 2012 — Под мостом над Аракавой
 2010 — Хороший муж / Kondo wa aisaika — Кэнто Нисида, Kento Nishida
 2010 — Посредник: the movie
 2009 — Новички: Выпускной / Rookies: Sotsugyо — Кэй Синдзо, Kei Shinjo
 2009 — Go Ape — Юкио Охивара, Yukio Ohgiwara
 2008 — Мертвая синяя девочка / Shinizokonai no ao — Учитель Мицунори Ханэда, Mitsunori Haneda
 2007 — Горячий остров / Hito airando — Главарь банды Аки, Aki
 2007 — Варуборо / Waruboro
 2007 — Arakure Knight — Найто Дзэмба, Naito Zemba
 2006 — Июньская невеста/June Bride
 2005 — Принц тенниса / Tennis no oujisama — Капитан теннисной команды Кунимицу Тэдзука, Kunimitsu Tezuka

Дорамы 
 2014 — Тёмный дворецкий / Kuro Shitsuji
 2012 — Jun to Ai — Мидзуно Ясукадзу, Mizuno Yasukazu
 2012 — Великий Учитель Онидзука + 2SP / Great Teacher Onizuka- Дамма Рюдзи, Danma Ryuji
 2012 — Nouhime
 2011 — Группа особого назначения / Jiu — Special Investigation Team — Такаси Анамия, Takashi Amamiya
 2011 — Под мостом над Аракавой / Arakawa Under the Bridge — Сестра, Sister
 2011 — Страховка разбитого сердца / Shitsuren Hoken — Аюми Кадзуки, Ayumu Kazuki
 2010 — Нераскрытые дела 2 / Кейзоку 2: SPEC — Тии Сатоси, Chii Satoshi
 2009 — Самурай из старшей школы / Samurai hai sukûru — Накамура Цуёси, Nakamura Tsuyoshi
 2009 — Посредник — 2 / Koshonin 2 (сериал) — Кёсукэ Мария, Kyosuke Mariya
 2009 — Небеса, земля и люди
 2009 — Тэнтидзин / Tenchijin — Санада Юкимура, Sanada Yukimura
 2008 — Для тебя во всем цвету: спецвыпуск
 2008 — Новички SP 2008 Новички / Rookies — Синдзо Кэй, Shinjo Kei
 2008 — Слава команды Батиста / Team Batista’s Glory SP — Врач-анестезиолог Коитиро Химуро, Koichiro Himuro
 2008 — Новички
 2008 — Посредник / Kоshonin — Кёсукэ Мария, Kyosuke Mariya
 2007 — Для тебя во всем цвету / Hana zakari no kimi tachi e: Ikemen paradaisu — Ученик Кагурадзака, Kagurazaka
 2007 — Временный работник / Haken no Hinkaku — Рюто Амая, Ryuto Amaya
 2007 — The Hit Parade
 2007 — Дорогие мои ученики! / Seito shokun! — Мидзухара Кэн, Mizuhara Ken
 2006 — Kami wa Saikoro wo Furanai
 2005 — Розовый ген / Pink no Idenshi — Накадзё Маки, Nakajo Maki

Мюзиклы 
 2011 — Ромео и Джульетта / Romeo and Juliet — Ромео, Romeo
 2010 — Элизабет / Elisabeth — Der Tod
 2007 — Суини Тодд / Sweeney Todd — Энтони Хоуп, Anthony Hope
 2005 — Принц тенниса / Musical Tennis no Oujisama Dream Live — Кунимицу Тэдзука, Kunimitsu Tezuka
 2003 — Сейлор Мун / Musical Bishoujo Senshi Sailor Moon — Такседо Камэн, Tuxedo Kamen

Дискография

Альбом «UNO» (2012 год) 
Трек лист:
 Sisyphus
 Worth Fighting For feat.HOWIE D
 Destiny / 序章
 A sandglass of fate 刹那
 La flor abandonada
 Heart of glass
 Obstinacy feat.Kana Tachibana
 U
 FTL feat.Daichi
 夏の終わり
 Mentirosa feat 城田純
 Cuando se ama
 Beautiful morning
 Wedding Song feat 山崎育三郎
 Love & Peace

Клипы 
 Sisyphus
 Heart of glass
 Yume wo tsunage (live)
 Forever
 Сuando se ama
 Worth Fighting For
 Worth Fighting For (live)
 U
 Natsu no Owari

Ссылки 
 Официальный сайт Сироты Ю
 Твиттер Сироты Ю
 http://asia-tv.su/blog/shirota_ju_shirota_yu/2011-01-26-114
 http://www.kinopoisk.ru/name/1169058/

Персоналии по алфавиту
Актёры Японии